Det thailändska alfabetet används för att skriva språket thai och vissa minoritetsspråk i Thailand. Det kan också användas för att skriva sanskrit och pali. Skriften härstammar ur det khmeriska alfabetet som i sin tur härstammar ur brahmi. Enligt sägen ska den ha skapats av kung Ramkhamhaeng år 1283.

Det thailändska alfabetet har 44 konsonanttecken, och 21 vokaltecken (som kan kombineras samman till åtminstone 32 vokalformer) samt fyra tonmarkeringar. Det skrivs från vänster till höger. Konsonanterna är uppdelade i tre olika klasser: hög, medel och låg. Vilken klass den tillhör avgör vilken ton som ska användas.

Alfabet 
Liksom andra skriftsystem i brahmifamiljen så är den thailändska skriften en abugida vilket innebär att varje konsonant, om inget annat anges, har en medföljande vokal (i det här fallet a eller ō). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med olika vokaltecken som kan förekomma på alla sidor om konsonanten. Ursprungligen fanns det i skriften också speciella bokstäver för att skriva fristående vokaler men numera används istället อ som vokalbärare.

Vokaler

Konsonanter 
De 44 konsonanterna representerar 21 distinkta konsonantljud. De dubbla uppsättningarna av konsonanter används för att representera konsonanter som uttalas olika i sanskrit och pali men likadant i thai.

Flera av konsonanterna har olika uttal beroende på om de står i början eller slutet av en stavelse. De som markerats med "–" i tabellen nedan kan inte förekomma i slutet.

För att underlätta språkinlärning så associeras varje bokstav med ett ord. Exempelvis Ga Gai där "Ga" är uttalet på bokstaven och "Gai" betyder kyckling.

Translitterering 
Tabellerna ovan använder det amerikanska transkriptionssystemet ALA-LC. Det officiella transkriptionssystemet i Thailand, RTGS (Royal Thai General System), skiljer sig dock inte så mycket från ALA-LC. Man använder inga diakritiska tecken eller ligaturer; <ư> skrivs <ue>, <æ> skrivs <ae>, <œ> skrivs <oe>, <ơ> skrivs <o> och man skiljer inte på korta och långa vokaler.

Se även 
 Laotisk skrift
 Thailändsk och laotisk skrift jämfört

Skriftspråk i Brahmifamiljen